Pauli kan syfta på:

Namn 
Pauli (släkt)
Pauli (adelsätt)

Förnamn
Pauli Rantasalmi, finländsk gitarrist
Pauli Nevala, finländsk spjutkastare och OS-vinnare
Pauli Ellefsen, färöisk politiker
Pauli Siitonen, finländsk längdåkare

Efternamn
 Agneta Pauli (född 1931), svensk scenograf och konstnär
 Aldegonde Jeanne Pauli (1685–1761), bankir i nuvarande Belgien
 Ami Hallberg Pauli (född 1967), svensk skådespelare och ståuppkomiker
 Arthur Pauli (född 1989), österrikisk backhoppare och tränare
 Barbara Pauli (1700-talet), svensk entreprenör och modehandlare
 Christian Pauli (1765–1800-talet), svensk målarmästare och konterfejare
 Ebba Pauli (1873–1941), svensk författare
 Ebba Pauli (konstnär) (1899–1987). svensk konstnär
 Emerentia Pauli (död 1648), svensk, örsvarade Gullbergs fästning
 Georg Pauli (1855–1935), svensk konstnär
 Gustav Pauli (1866–1938). tysk konsthistoriker
 Göran Pauli (1891–1940), svensk arkitekt
 Hanna Pauli (1864–1940), svensk konstnär
 Hans Pauli (1500-talet), svensk birgittinmunk
 Ivan Pauli (1885–1955), svensk skolman och politiker, socialdemokrat
 James Pauli (1857–1934), svensk jägmästare, tecknare och litograf
 Louise Pauli (1774–1823), tysk bokförläggare
 Reinhold Pauli (1823–1882), tysk historiker
 Wilhelm Mauritz Pauli, flera personer
 Wilhelm Mauritz Pauli (1691–1758), svensk militär, överjägmästare och entreprenör
 Wilhelm Mauritz Pauli (1739–1800), svensk militär och amatörviolinist
 Wolfgang Pauli (1900–1958), österrikisk fysiker

Vetenskap
Paulis uteslutningsprincip

Platser och byggnader 
 Sankt Pauli kyrka, flera kyrkor
 Sankt Pauli kyrka, Eskilstuna
 Sankt Pauli kyrka, Göteborg
 Sankt Pauli kyrka, Malmö
Hamburg-St. Pauli, stadsdel i Hamburg
Villa Pauli, Djursholm, högreståndsvilla i Djursholm

Organisationer 
 S:t Pauli församling, flera församlingar
 Göteborgs S:t Pauli församling
 Malmö S:t Pauli församling
FC St. Pauli, tysk fotbollsklubb

Religion 
Äldre genitivform av Paulus
 Pauli brev, äldre benämning på Paulus brev i Nya Testamentet
 Petri och Pauli dag

Referenser 

Svenska efternamn
Tyska efternamn